Werchowyna dawniej Żabie – miejscowość na Ukrainie
 Werchowyna – polska folkowa grupa muzyczna